

Петухов Лог — селище, Єгор'євський район, Алтайський край
 Петухов Лог — селище, Таштагольський район, Кемеровська область